„Унгарският порнооскар“ () е порнографска награда, която се връчва ежегодно от 2004 г. насам в Будапеща, Унгария за постижения през предходната година в областта на порнографската индустрия в определени категории.

Носители на наградата

2005 
 Най-добра порноактриса: Миа Даймънд
 Най-добър порноактьор: Франк Гън
 Най-добър режисьор: Майк Фостър
 Най-добър режисьор на екстремни филми: Дезире Дюбоне
 Най-добър порнографски продуцент: Дезире Дюбоне
 Най-добър порнофилм: Vénusz Hill
 Най-добър аматьорски порнофилм: Hamvas Sikolyok
 Пробив: Кристина Вентура
 Награда за толерантност: Тери Блек
 Най-добро еротично шоу: Шиби Александра

2006 
 Най-добра порноактриса: Кони Ферара
 Най-добър порноактьор: Майк Фостър
 Най-добро изпълнение на секс сцена: Стефания Бруни
 Най-добра лесбийска порноактриса: Кристина Вентура
 Най-добра аматьорска порноактриса: Ерика Венус
 Най-добър режисьор: Дезире Дюбоне
 Най-добър режисьор на екстремни филми: Дезире Дюбоне
 Най-добър порнофилм: A Kolostor Sötét Titka
 Най-добър аматьорски порнофилм: Girls and Fingers
 Пробив: Джанет Джой
 Награда за толерантност: Адам Уеб
 Най-добро еротично шоу: Алекса
 Награда за цялостен принос: Моник Ковет

2007 
 Най-добра порноактриса: Ники Райдър
 Най-добър порноактьор: Лауро Джото
 Най-добро изпълнение на секс сцена: Блек Даймънд
 Най-добро изпълнение на орална секс сцена: Джанет Джой
 Най-добра аматьорска порноактриса: Виктория Суит
 Най-добър аматьорски порноактьор: Теди
 Най-добър режисьор: Дезире Дюбоне
 Най-добър гей режисьор: Адам Уеб
 Най-добър продуцент: Хопка Ференц
 Най-добър порнофилм: Plasztik cicák
 Най-добър S/M филм: Painfull
 Най-добър аматьорски порнофилм: Szopnék
 Най-добър порнографски вестник: Tutti Frutti Party
 Пробив: Борока Болс
 Най-добро еротично шоу: Дора Месарош
 Най-добра стриптийзьорка: Сюзан Пърл
 Най-добро събитие: Erotika Parádé
 Награда за цялостен принос: Алекса

2008 
 Най-добра порноактриса: Тера Бонд
 Най-добро изпълнение на секс сцена: Лора Крофт
 Най-добра лесбийска порноактриса: Джуди Неро
 Най-добър порнофилм: Független segg napja
 Пробив: Кира Блек
 Най-добро любителско еротично шоу: Олдони Илдико
 Най-добра професионална стриптийзьорка: Линда Рач
 Най-добра професионален стриптийзьор: Попи
 Най-добра аматьорска стриптийзьорка: Шила
 Най-добра аматьорски стриптийзьор: Гери
 Награда за цялостен принос: Блек Даймънд

2009 
 Най-добра порнозвезда: Реджина Муун
 Най-добро изпълнение на аматьорска секс сцена: Аманда Ричи
 Най-добър еротичен модел: Адриен Ливай
 Най-добро стриптийз шоу: Миа Даймънд
 Най-добро еротично шоу: Дора Месарош
 Най-добро екстремно шоу: Карина Уайлд и Надя Шарк
 Най-добро лесбийско шоу: Никол Д'оро и Девил Виржин
 Най-добър порнофилм: Született kefélő feleségek
 Най-добър секс фотограф: Тибор Чукас
 Почетен оскар: Даниел Бенко
 Награда за цялостен принос: Кови

2010 
 Най-добра жена чуждестранен изпълнител:
Номинации: Дона Бел (Румъния), Амабела (Румъния), Ейнджъл Съмърс (Франция), Канди Алекса (Русия)
 Най-добра жена унгарски изпълнител: Алеска Даймънд
Номинации: Мелани Мемфис, Пърл Даймънд, Кати Хевън
 Най-добро чуждестранно откритие:
Номинации: Алма Блу (Румъния), Хони Демън (Румъния), Абиела (Русия), Хенеси (Русия)

2011 
 Най-добра порнозвезда: Кристина Бела
 Най-добро изпълнение на орална секс сцена: Пърл Даймънд
 Най-добро стриптийз шоу: VV Шандика
 Най-добро еротично шоу: Миа Даймънд
 Награда за цялостно творчество: Тера Бонд

Източници 
Официален сайт на унгарските порнооскари 
 2006: 

Награди за порнографски филми
Награди за порнография
Порнооскар
Унгарско кино
Оскар
Култура в Будапеща